Большая Коша:

 Большая Коша — река на северо-западе европейской части Российской Федерации, в Тверской области, впадает в Волгу
 Большая Коша — деревня в Селижаровском районе Тверской области